Ruete ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Ruete (1882–1951), deutscher Dermatologe und Hochschullehrer
 Christian Georg Theodor Ruete (1810–1867), deutscher Ophthalmologe und Hochschulprofessor
 Emily Ruete (1844–1924), omanische Prinzessin, Schriftstellerin und Lehrerin
 Hans Hellmuth Ruete (1914–1987), deutscher Diplomat
 Matthias Ruete (* 1952), deutscher EU-Beamter
 Rudolph Heinrich Ruete (1839–1870), Kaufmann und Ehemann einer omanischen Prinzessin

Siehe auch:
 Rüte
 Rütte